Front d'Esquerra (França) (del seu nom en francès Front de Gauche), coalició política de França
 Forces Democràtiques de Guaiana, partit polític de la Guaiana Francesa
 Fronte della Gioventù (del seu nom en italià Fronte della Gioventù), organització juvenil de la resistència italiana durant la Segona Guerra Mundial
 Fluorodesoxiglucosa, anàleg estructural de la glucosa usat en tomografia per emissió de positrons